Кра́сная Пахра́ — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Краснопахорское.

Расположена на левом берегу реки Пахры, от которой деревня получила своё название. На другом берегу расположено одноимённое село.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 82 человека (35 мужчин и 47 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 96 человек.

География 
Деревня Красная Пахра расположена в северо-восточной части Троицкого административного округа, на Калужском шоссе , примерно в 41 км к юго-западу от центра города Москвы, на левом берегу реки Пахры.

В 10 км юго-восточнее деревни проходит Варшавское шоссе, в 15 км к северо-западу — Киевское шоссе , в 5 км к югу — Московское малое кольцо .

В деревне 7 улиц — Азовская, Вербная, Зелёная, Луговая, Нижняя, Северный проезд и Сельская, приписаны дачное (ДНТ) и садоводческое (СНТ) товарищества. Ближайшие населённые пункты — город Троицк, деревня Варварино, сёла Красное и Красная Пахра.

Связана автобусным сообщением со станцией метро Тёплый Стан (маршруты № 508, 512, 513, 514, 515, 531, 1003), микрорайоном «В» Троицка (маршруты № 874, 874к, 1024) и со станцией Подольск Курского направления Московской железной дороги (маршруты № 1024, 1032).

История 
В «Списке населённых мест» 1862 года Слобода (Красная Пахра) — владельческая деревня 1-го стана Подольского уезда Московской губернии на старокалужском тракте, в 16 верстах от уездного города и 14 верстах от становой квартиры, при реке Пахре, с 45 дворами и 416 жителями (194 мужчины, 222 женщины).

По данным на 1890 год — центр Красно-Пахорской волости Подольского уезда с 585 жителями, в деревне располагалось волостное правление и квартира урядника, имелась земская школа.

В 1913 году в деревне Красная Пахра (Горки тож) было 132 двора, земское училище, волостное правление, казённая винная лавка.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Красно-Пахорского сельсовета Красно-Пахорской волости Подольского уезда в 17,1 км от станции Апрелевка Киево-Воронежской железной дороги, проживало 649 жителей (253 мужчины, 396 женщин), насчитывалось 123 хозяйства, из которых 120 крестьянских, имелись школа и ветеринарная лечебница, располагался волостной исполнительный комитет.

1929—1946 гг. — населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области.

1946—1957 гг. — в составе Калининского района Московской области.

1957—1958 гг. — в составе Ленинского района Московской области.

1958—1963, 1965—2012 гг. — в составе Подольского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.

С 2012 г. — в составе города Москвы.

Примечания 



Населённые пункты Троицкого административного округа